XIC peut faire référence à :
 Xcalia Intermediation Core, un logiciel,